Fabryka Broni „Łucznik”
 łucznik – żołnierz uzbrojony w łuk
 sportowiec uprawiający łucznictwo
 Łucznik (statuetka)
 Józef Łucznik – nauczyciel i działacz polonijny, przewodniczący Związku Polaków na Białorusi